Schockmel ist der Nachname folgender Personen:
 Pierre Schockmel († 1967), luxemburgischer Politiker und Gewerkschafter
 Romain Schockmel (* 1961 oder 1962), luxemburgischer Handballspieler und -funktionär